Геджень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Сехетень.
 Геджень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пеулешть.
 Геджень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ледешть.